Дуэт Скотт Липски / Кейси Деллакква — победитель соревнований.

Прошлогодние победители соревнований — пара Катарина Среботник и Ненад Зимонич — защищали свой титул в качестве первых сеяных турнира и проиграли в финале новым чемпионам.

Посев 

  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (Финал)
  Ваня Кинг /  Даниэль Нестор (Первый раунд)
  Квета Пешке /  Айсам-уль-Хак Куреши (Второй раунд)
  Елена Веснина /  Максим Мирный (Второй раунд)

<ol start="5">
  Янь Цзы /  Махеш Бхупати ''(Второй раунд)
  Лизель Хубер /  Уэсли Муди ''(Первый раунд)
  Ивета Бенешова /  Леандер Паес ''(Четвертьфинал)
  Лиза Реймонд /  Оливер Марах (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Виржини Раззано /  Дик Норман (Второй раунд)
  Жюли Куэн /  Николя Маю ''(Первый раунд)

<ol start="3">
  Араван Резаи /  Григор Димитров ''(Первый раунд)
  Ализе Корне /  Жиль Симон ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые